Ульяновский государственный университет — высшее учебное заведение в г. Ульяновске. В апреле 2017 года стал одним из региональных опорных университетов.

История 
Ульяновский государственный университет является самым молодым вузом Ульяновска. Его история началась в феврале 1988 года с принятия Постановления Совета Министров СССР об открытии в Ульяновске первого в истории филиала МГУ им. Ломоносова. В том же году к занятиям приступили 200 студентов механико-математического и экономического факультетов.

Важным этапом в развитии нового высшего учебного заведения классического типа стал 1995 год. 17 декабря Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ульяновске был преобразован в Ульяновский государственный университет .

Традиции и качество образования Московского государственного университета, заложенные в УлГУ за годы совместной работы, во многом определили характер развития нового классического университета на Волге, его высокий образовательный стандарт и научный потенциал, позволившие за короткий срок занять ключевые позиции в образовательном и научном пространстве региона. При поддержке московских коллег в Ульяновском государственном университете был сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, в который вошли ведущие учёные из вузов России и СНГ, что явилось залогом высокого уровня подготовки выпускаемых специалистов. Сегодня университет по праву гордится своим кадровым потенциалом, среди преподавателей УлГУ немало учёных с мировым именем.

Ульяновский госуниверситет является одним из ведущих вузов Поволжья, разрабатывающим сразу несколько проектов в сфере высоких технологий. Исследования в сфере нанотехнологий – ключевое направление развития экономики страны, приобретающее в России масштаб национального приоритета. Создание Центра нанотехнологий и материалов на базе Ульяновского государственного университета подчеркивает активное участие УлГУ в процессах внедрения новых технологий в науку и промышленность региона. В вузе накоплена достаточно солидная база теоретических и экспериментальных разработок в области нанотехнологий, расширяются контакты с партнёрами из других городов.

УлГУ  активно позиционирует себя как вуз здорового образа жизни. Структура УлГУ включает уникальное подразделение — Институт медицины, экологии и физической культуры,— позволяющее консолидировать усилия учёных при реализации масштабных проектов и проведении междисциплинарных исследований. Технологии здоровьесбережения потенциально объединяют более 15 научных школ УлГУ, в составе которых действуют более 142 доктора и 469 кандидатов наук. Результаты комплексных исследований в области радиационного материаловедения, физики лазеров, нанотехнологий, технологий поддержки жизненного цикла исследований в последние годы полностью ориентированы на решение прикладных задач медицины, здравоохранения, биологии, химии, экологии, рационального природопользования, физической культуры и спорта.

Немаловажным приоритетом УлГУ является международное сотрудничество. В университете успешно действуют Российско-американский и Российско-германский факультеты, выпускники которых получают одновременно дипломы российского и зарубежного образца. Организуется совместная структура с университетом Палермо (Италия). В настоящее время УлГУ тесно сотрудничает с университетами США, Чехии, Германии, Китая, Монголии, Индии, Вьетнама, Казахстана и других стран СНГ, в рамках этого сотрудничества реализуются совместные образовательные программы.

В 2013 году начал свою работу медико-биологический центр, в 2014 году с целью улучшения образовательного процесса и размещения нового научно-технологического оборудования введён в эксплуатацию учебно-лабораторно-производственный корпус № 5. За это же время в УлГУ созданы Центр нанотехнологий и материаловедения, научно-исследовательский центр CALS-технологий, технопарк «УлГУ – высокие технологии» и электронная библиотека с двумя виртуальными читальными залами с выходом в Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В настоящее время университет представляет собой современный университетский комплекс, состоящий из учебно-лабораторных корпусов, спортивных сооружений открытого и закрытого типа, медицинских баз, административных и вспомогательных зданий, санаторно-оздоровительных объектов и др.

В университете успешно действуют собственные СМИ: газета «Вестник», студия телевидения, пресс-центр. Культурно-досуговую деятельность в вузе обеспечивают Студенческий и Спортивный клубы УлГУ, а также органы студенческого самоуправления: Профком студентов и Студенческий Совет УлГУ.                                                                                                                                 
С 1992 по 2018 гг. УлГУ выпустил более 50 тысяч дипломированных специалистов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В соответствии с лицензией в УлГУ реализуются 213 образовательных программ (15 программ специалитета; 65 направлений бакалавриата; 21 направление магистратуры; 33 программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 46 программ ординатуры; 33 программы подготовки специалистов среднего звена), из них около 60% – программы медицинского, инженерно-технического и естественно-научного направлений. Кроме этого университет предоставляет образовательные услуги по программам повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов.

• Профессорско-преподавательский состав насчитывает около 800 человек, из них 131 доктор наук, профессор и 436 кандидатов наук, доцентов.

• Контингент студентов составляет более 11000 человек, более 40% студентов проходят подготовку по инженерно-техническим, естественно-научным и медицинским направлениям подготовки.

• В структуру вуза входят: 5 институтов; 8 самостоятельных факультетов; 4 структуры среднего профессионального образования; Инзенский филиал; Научно-исследовательский технологический институт им. С.П.Капицы; 31 образовательный и научно-образовательный центр; 6 малых инновационных предприятий; лицей физики, математики и информационных технологий; сеть профильных классов в школах города и области. В структурных подразделениях функционируют 30 базовых кафедр, в т.ч. 13 базовых клинических.

• Инфраструктура университета – это 23 учебно-лабораторных корпуса, 15 спортивно-оздоровительных объектов, включая стадион с искусственным покрытием, теннисные корты, биатлонный центр и плавательный бассейн, три студенческих общежития, санаторно-оздоровительный комплекс. 

Руководством вуза подписано генеральное соглашение с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, действует договор о стратегическом партнёрстве с городской Думой и районными администрациями. УлГУ — партнёр крупнейших предприятий региона, таких как Ульяновский автомобильный завод, Акционерное общество «Авиастар-СП», группа компаний «Волга-Днепр», НИИ атомных реакторов в г. Димитровграде (НИИАР), научно-производственное объединение «Марс» и другие. Разветвлённая система дополнительного образования, включающая программы по переподготовке кадров, курсы повышения квалификации, академическую программу Master of Business Administration (MBA) и другие направления работы, создают слушателям условия для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.                                                                                                                                                                                                 

В апреле 2017 года Ульяновский государственный университет одержал победу в конкурсе Министерства образования и науки РФ и получил статус Опорного вуза Ульяновской области, а в декабре 2017 г. на межвузовском форуме «Опорные университеты – драйверы развития регионов» Ульяновский государственный университет вошёл в число победителей федерального конкурсного отбора в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» и получил статус Университетского центра инновационного, технологического и социального развития региона.

Рейтинги 

Национальный рейтинг университетов 

Позиции УлГУ в мировом рейтинге «Webometrics» в 2013-2018 гг.

Позиции УлГУ в мировом рейтинге «Global World Communicator (GWC). Education and Science» в 2014-2017 гг.

 В июле 2018-го УлГУ занял лидирующие позиции в мировом рейтинге U-Multirank, которые подводит Центр  по развитию высшего образования Германии (Centre for Higher Education – CHE) и Центр по изучению политики в сфере высшего образования Нидерландов (Center for Higher Education Policy Studies ‑ CHEPS). Оценивалась работа 1612 университетов со всего мира, в том числе 36 российских вузов. В сводном сравнительном перечне российских университетов УлГУ занял 25 место, это единственный вуз Ульяновска в рейтинге. Университет стал участником данного мирового рейтинга впервые. Вуз получил  наилучшие оценки в блоках «Обучение и образование» – процент студентов, получивших степень бакалавра (8-е место среди российских вузов) и «Региональное развитие» – выпускники бакалавриата, работающие в регионе (3-е место среди российских вузов). По направлению «Стоматология» УлГУ оказался на 3-м месте среди российских вузов, по направлению «Медицина» ‑ на 6-м месте, по направлению «Фармация» ‑ на 5-м, а по направлению «Сестринское дело» и вовсе занял лидирующую позицию. Кроме того, у классического университета Ульяновска 9-е место по направлению «Политические науки», 8-е по «Психологии», 9-е по «Социологии» и 6-е место – по направлению «Социальная работа».
 В рейтинге  RankPro 2016/2017 Ульяновский государственный университет в 2017 году  вошёл в общий ТОР 600 (273 в мире ). По информационной доступности и представленности в сети Интернет Ульяновский государственный университет занимает второе место по России и 83-е в мире.   
 По результатам международного наукометрического рейтинга научного ресурса университетов и научно-исследовательских организаций SCImago Institutions Rankings(SIR), проводимого технологической компанией «Scimago Lab», УлГУ весной 2018 г. стал единственным ульяновским вузом, вошедшим в топ-100 лучших российских вузов и научно-исследовательских организаций, заняв 97-ю позицию, и в топ-700 лучших мировых, заняв 680-е место. По показателю «Инновационная деятельность» УлГУ - на 78-м месте в РФ.

Структура 
6 институтов:                                                                                                                                                                                                                                                  

 Институт экономики и бизнеса:
 Факультет управления;
 Факультет экономики;
 Бизнес-факультет;
 Институт медицины, экологии и физической культуры:
 Медицинский факультет;
 Факультет физической культуры и реабилитации;
 Экологический факультет;
 Факультет последипломного медицинского и фармацевтического  образования;
 Медицинский колледж;
 Отдел учебно-исследовательской работы;
 Региональный центр телемедицины;
 Стоматологическая клиника;
 Центр содействия укреплению здоровья;
 Учебный спортивно-оздоровительный центр;
 Естественнонаучный музей;
 Отдел информационных технологий;
 Институт международных отношений:
 Факультет лингвистики и международного сотрудничества;
 Факультет иностранных языков и профессиональной коммуникации;
 Российско-Американский факультет;
 Российско-Германский факультет;
 Международный лингвистический центр INTERLINGUA;
 Институт дополнительного образования;
 Научно-исследовательский технологический институт;
 Корпоративный институт высоких технологий в автомобилестроении;

8 независимых факультетов:

 Факультет математики, информационных и авиационных технологий;
 Инженерно-физический факультет высоких технологий;
 Юридический факультет;
 Факультет гуманитарных наук и социальных технологий;
 Факультет культуры и искусства;
 Факультет трансферных специальностей;
 Факультет повышения квалификации преподавателей;
 Заволжский экономико-гуманитарный факультет;

Структура среднего профессионального образования:

 Медицинский колледж имени А. Л. Поленова;
 Музыкальное училище им. Г. И. Шадриной;
 Автомеханический техникум;
 Современный открытый колледж «СОКОЛ»;
Филиалы:

 Инзенский филиал УлГУ

Представительство:

 Новоспасское представительство УлГУ

Центры:

 Научно-образовательный центр в области философских наук
 Центр нефтегазового образования
 Образовательно-информационный Центр федеральной компьютерной сети RUNNet
 Научно-образовательный Центр в области психологии и педагогики
 Центр социально-правовой помощи населению. Правовая клиника
 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками и иными психоактивными веществами
 Центр довузовской подготовки
 Центр нанотехнологий и материалов
 Научно-исследовательский центр CALS-технологий
 Научно-образовательный центр радиационных технологий
 Лаборатория моделирования поведения неорганических материалов
 Центр коллективного пользования
 Центр Интернет-образования
 Школа мультимедиа-технологий
 Научно-исследовательский центр «Устная история науки»

Источник — официальный сайт УлГУ ulsu.ru.

Ректоры 

 Полянсков, Юрий Вячеславович (1988 - 2006);   
 Костишко, Борис Михайлович (с 2006).

Известные преподаватели 

 Категория:Преподаватели УлГУ
Бажанов Валентин Александрович
 Судаков, Евгений Борисович
Омельченко, Елена Леонидовна
Костишко, Борис Михайлович
Беспалова, Марина Павловна
Радченко, Олег Анатольевич

Известные выпускники 

 Солуянова, Светлана Юрьевна 
Харлов, Вадим Борисович 
Смекалин, Александр Александрович — Председатель правительства Ульяновской области. 
Куринный, Алексей Владимирович  
Гала Узрютова — российский поэт, прозаик, драматург.  
Котов, Максим Андреевич — врач-онколог, хирург

Университет в филателии 
В 1990 году Министерство связи СССР выпустило ХМК — «Ульяновск. Филиал МГУ».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета

Университеты Ульяновска
Ассоциация классических университетов России
Консорциум аэрокосмических вузов России
Ульяновский государственный университет